Die Embassy Snookerweltmeisterschaft 1996 war die 59. Austragung der Weltmeisterschaft im Snooker. Sie fand vom 20. April bis 6. Mai 1996 im Crucible Theatre in Sheffield statt und bildete den Abschluss der Snooker-Saison 1995/96.

Weltmeister wurde zum fünften Mal in Folge der Schotte Stephen Hendry, der damit seinen sechsten WM-Titel gewann. Im Finale besiegte er den Engländer Peter Ebdon mit 18:12. Vorjahres-Finalist Nigel Bond schied im Halbfinale gegen Hendry aus. Ebdon hatte unter anderem den Weltranglisten-Zweiten Steve Davis und Ronnie O’Sullivan besiegt.

Preisgeld

Hauptrunde

Finale

Century-Breaks

Einzelnachweise 

1996
Snookerveranstaltung 1996
Billardturnier in Sheffield
Crucible Theatre